Okręty US Navy o nazwie USS „Redfish”

 USS „Redfish” (SS-395), później AGSS-395, był okrętem podwodnym. W służbie w latach 1944-1968.
 USS „Redfish” (SSN-680) był nazwą planowaną dla okrętu, który później otrzymał nazwę USS „William H. Bates” (SSN-680).

Redfish